Сухо-Поле — топоним.

 Сухо-Поле (Биелина) — село в общине Биелина Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
 Сухо-Поле (Добой) — село в общине Добой Республики Сербской (Босния и Герцеговина).